Пирмонт:

 Пирмонт — город в Германии.
 Пирмонт — графство Священной Римской империи со столицей в Пирмонте.
 Пирмонт — замок в Германии в земле Нижняя Саксония.
 Пирмонт — замок в Германии в земле Рейнланд-Пфальц.
  — район городской территории Сидней, Австралия.
  (1239–1287) — немецкий рыцарь и бургграф Кохема.